Lounatniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lounatniemi (udde, lat 60,40, long 26,75), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Lounatniemi (udde, lat 60,27, long 27,30), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar